Guaranix é o projeto de criação de uma distribuição GNU/Linux baseada no Gentoo, com o poderoso sistema de gerenciamento de pacotes Portage, mas com o uso de pacotes pré-compilados. 

O objetivo da distribuição é ser leve, mas procurando manter uma aparência bonita, utilizando principalmente aplicações desenvolvidas com o Gtk2. O alvo da distribuição é o pc mais antigo, baseado nos processadores 586 em diante, para os quais os pacotes da distribuição serão compilados e otimizados. A distribuição pretende atingir primeiramente o usuário avançado/intermediário e, mais tarde, englobar também o público iniciante.

Ligações externas
Wiki oficial do Guaranix

Distribuições baseadas em Gentoo Linux